Marktstraße steht für:
 Marktstraße (Erfurt)
 Marktstraße (Weimar)
 Marktstraße (Wernigerode)

Siehe auch:

 Wandsbeker Marktstraße
 Stadtbahnhaltestelle Marktstraße
 Market Street, San Francisco
 Market Street (Hongkong)